Pokusa (inaczej: kuszenie) – rodzaj oddziaływania, które ma skłonić kogoś do zrobienia czegoś złego 
 Pokusa – wieś w Polsce
 Pokusa – film z 1929 roku
 Pokusa – film z 1936 roku
 Pokusa – film z 2012 roku
 Pokusa – film z 2023 roku